Schilowo () ist ein häufiger Ortsname in Russland:
 von Siedlungen städtischen Typs:
 Schilowo (Rjasan), in der Oblast Rjasan, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
 Schilowo (Woronesch), in der Oblast Woronesch

 von Dörfern:
 Schilowo (Region Altai), in der Region Altai
 Schilowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Schilowo (Iwanowo, Kineschma), in der Oblast Iwanowo, Rajon Kineschma
 Schilowo (Iwanowo, Priwolschsk), in der Oblast Iwanowo, Rajon Priwolschsk
 Schilowo (Jaroslawl, Danilow), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Danilow
 Schilowo (Jaroslawl, Nekrassowskoje), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekrassowskoje
 Schilowo (Jaroslawl, Rybinsk), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk
 Schilowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Ischdaggen, Kreis Darkehmen, 1938–1946 Brenndenwalde, Kreis Angerapp, Ostpreußen)
 Schilowo (Goldap), ehemaliger Ort in der Oblast Kaliningrad (bis 1936 Pelludszen, 1936–1938 Pelludschen, 1938–1946 Pellau, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Schilowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Schilowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Schilowo (Moskau, Lotoschino), in der Oblast Moskau, Rajon Lotoschino
 Schilowo (Moskau, Ramenskoje), in der Oblast Moskau, Rajon Ramenskoje
 Schilowo (Moskau, Rusa), in der Oblast Moskau, Rajon Rusa
 Schilowo (Moskau, Wolokolamsk), in der Oblast Moskau, Rajon Wolokolamsk
 Schilowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Schilowo (Nowgorod, Chwoinaja), in der Oblast Nowgorod, Rajon Chwoinaja
 Schilowo (Nowgorod, Waldai), in der Oblast Nowgorod, Rajon Waldai
 Schilowo (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Schilowo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Schilowo (Perm), in der Region Perm
 Schilowo (Pskow, Beschanizy), in der Oblast Pskow, Rajon Beschanizy, Ländliche Siedlung Beschanizy
 Schilowo (Pskow, Beschanizy, Dobrywitschi), in der Oblast Pskow, Rajon Beschanizy, Ländliche Siedlung Dobrywitschi
 Schilowo (Pskow, Dedowitschi), in der Oblast Pskow, Rajon Dedowitschi
 Schilowo (Pskow, Krasnogorodsk), in der Oblast Pskow, Rajon Krasnogorodsk
 Schilowo (Pskow, Noworschew), in der Oblast Pskow, Rajon Noworschew
 Schilowo (Pskow, Ostrow), in der Oblast Pskow, Rajon Ostrow
 Schilowo (Pskow, Petschory), in der Oblast Pskow, Rajon Petschory
 Schilowo (Pskow, Porchow), in der Oblast Pskow, Rajon Porchow
 Schilowo (Pskow), in der Oblast Pskow, Rajon Pskow
 Schilowo (Pskow, Puschkinskije Gory), in der Oblast Pskow, Rajon Puschkinskije Gory
 Schilowo (Pskow, Pustoschka), in der Oblast Pskow, Rajon Pustoschka
 Schilowo (Pskow, Welikije Luki), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki
 Schilowo (Rjasan, Korablino), in der Oblast Rjasan, Rajon Korablino
 Schilowo (Smolensk, Gagarin), in der Oblast Smolensk, Rajon Gagarin
 Schilowo (Smolensk, Glinka), in der Oblast Smolensk, Rajon Glinka
 Schilowo (Smolensk, Rudnja), in der Oblast Smolensk, Rajon Rudnja
 Schilowo (Smolensk, Ugra), in der Oblast Smolensk, Rajon Ugra
 Schilowo (Tambow), in der Oblast Tambow
 Schilowo (Tula, Jefremow), in der Oblast Tula, Rajon Jefremow
 Schilowo (Tula, Wenjow), in der Oblast Tula, Rajon Wenjow
 Schilowo (Twer, Andreapol), in der Oblast Twer, Rajon Andreapol
 Schilowo (Twer, Kalinin), in der Oblast Twer, Rajon Kalinin
 Schilowo (Twer, Stariza), in der Oblast Twer, Rajon Stariza
 Schilowo (Twer, Wyschni Wolotschok), einer Siedlung in der Oblast Twer, Rajon Wyschni Wolotschok
 Schilowo (Wologda, Babajewo), in der Oblast Wologda, Rajon Babajewo
 Schilowo (Wologda, Babuschkinski), in der Oblast Wologda, Rajon Babuschkinski
 Schilowo (Wologda, Grjasowez), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez
 Schilowo (Wologda, Kitschmengski Gorodok), in der Oblast Wologda, Rajon Kitschmengski Gorodok
 Schilowo (Wologda, Nikolsk), in der Oblast Wologda, Rajon Nikolsk
 Schilowo (Wologda, Tscherepowez), in der Oblast Wologda, Rajon Tscherepowez
 Schilowo (Wologda, Ust-Kubinski), in der Oblast Wologda, Rajon Ust-Kubinski
 Schilowo (Wologda, Ustjuschna), in der Oblast Wologda, Rajon Ustjuschna
 Schilowo (Wologda), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda